Рива может означать:

Фамилии 
Рива () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:
 Рива, Антонелло (род. 1962) — итальянский баскетболист.
 Рива, Дж. Майкл (1948—2012) — американский художник-постановщик.
 Рива, Диана-Мария (род. 1969) — американская телевизионная актриса.
 Рива, Луиджи (род. 1947) — итальянский футболист.
 Рива, Марио (1900—1943) — итальянский военный, капитан итальянской и югославской армий.
 Рива, Мария (род. 1924) — американская киноактриса, дочь Марлен Дитрих.
 Рива, Серджо (род. 1983) — итальянский бобслеист.
 Рива, Эммануэль (1927—2017) — французская актриса театра и кино.

Составные фамилии 
 Рива Агуадо, Оскар де ла (род. 1972) — андоррский шахматный гроссмейстер.
 Рива Агуэро, Хосе де ла (1783—1853) — перуанский политический и военный деятель.
 Рива Паласио, Висенте (1832—1896) — мексиканский писатель, юрист, политический деятель, один из организаторов сопротивления во время Франко-мексиканской войны, историк.
 Рива-Роччи, Шипионе (1863—1937) — итальянский патолог, терапевт и педиатр.
 Фумагалли-Рива, Зита (1893—1994) — итальянская оперная певица (сопрано) и музыкальный педагог.

Другое 
 Рива (река, впадает в Балтийское море) — река в Латвии.
 Рива (река, впадает в Чёрное море) — река в Турции.
 Рива — деревня в Турции.
 Рива-Вальдоббия — коммуна в итальянском регионе Пьемонт.
 Рива-Лигуре — коммуна в итальянском регионе Лигурия.
 
 Рива-дель-Гарда — коммуна в итальянском регионе Трентино — Альто-Адидже.
 Рива-ди-Сольто — коммуна в итальянском регионе Ломбардия.
 Рива-прессо-Кьери — коммуна в итальянском регионе Пьемонт.
 Riva — югославская (хорватская) поп-группа.